Mvondo ist der Familienname folgender Personen:
 Atangana Mvondo (* 1986), kamerunischer Fußballspieler
 Essa Mvondo (* 1978), kamerunischer Fußballspieler
 Esther Mvondo (* 1975), kamerunische Leichtathletin
 Georgino Mvondo (* 1997), zentralafrikanischer Fußballspieler